Unter Verteilerkreis versteht man einen größeren Kreisverkehr, an dem sich mehrere wichtige Straßen kreuzen.

Die bekanntesten Verteilerkreise sind:

 der Verteilerkreis Favoriten in Wien
 der Verteilerkreis Potsdamer Platz (Bonn) in Bonn
 der Verteilerkreis Webling in Graz
 der Verteilerkreis Trier in Trier